Die Saison 2014/15 der Regionalliga West war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die 18. der Regionalliga West in Deutschland.

Saisonverlauf 
Während der FC Kray nach einem Jahr in der Niederrheinliga in die Regionalliga zurückkehrte, spielten die beiden anderen Aufsteiger FC Hennef 05 und der SV Rödinghausen ihre erste Regionalligasaison. Hennef wurde 2014 bereits das dritte Mal in Folge Meister der Mittelrheinliga, hatte jedoch nach den ersten beiden Meisterschaften jeweils auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet. Dagegen wiesen die Klubs aus Siegen und die Kölner Viktoria Erfahrungen aus der 2. Bundesliga auf. Oberhausen, Aachen, Uerdingen, Wattenscheid und Rot-Weiss Essen spielten gar in der 1. Bundesliga. RW Essen wurde 1955 deutscher Meister und gewann ebenso wie Uerdingen einmal den DFB-Pokal. Von den Trainern wurden Essen und Viktoria Köln vor der Saison als Favoriten für die Meisterschaft genannt. Zum erweiterten Kreis der Favoriten zählten ihrer Ansicht nach Oberhausen und Lotte.

Die Spielzeit begann am 1. August 2014 mit der Partie Rot-Weiss Essen gegen den Vizemeister Sportfreunde Lotte. Viktoria Köln war im ersten Saisondrittel die Spitzenmannschaft der Liga. Vom 4. bis zum 14. Spieltag war das Team Tabellenführer, spielte dann jedoch deutlich schwächer und entließ daraufhin mit Claus-Dieter Wollitz den wohl bekanntesten Trainer der Liga. Der zweite Topfavorit Rot-Weiss Essen war im ersten Saisondrittel zunächst deutlich vom Aufstiegsplatz entfernt, steigerte sich dann jedoch kontinuierlich und konnte sich am letzten Spieltag der Hinrunde die Herbstmeisterschaft vor der punktgleichen Aachener Alemannia sichern. Winterpause war vom 16. Dezember 2014 bis zum 5. Februar 2015.

Das Spiel Sportfreunde Lotte gegen Rot-Weiss Essen am 18. Spieltag endete 1:1, wurde aber nachträglich für Essen von der WFLV-Verbandsspruchkammer als 0:2 gewertet, weil dem Essener Cebio Soukou ein Dopingvergehen nachgewiesen wurde. Für Lotte wurde das Spiel unverändert 1:1 gewertet. Soukou wurde für fünf Monate gesperrt. Bei der Begegnung Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen wurde am 20. Spieltag mit 30.313 Zuschauern im ausverkauften Tivoli ein neuer Zuschauerrekord für die fünfgleisige Regionalliga aufgestellt. Das Spiel wurde vom WDR Fernsehen live übertragen. Im weiteren Verlauf der Rückrunde verlor Rot-Weiss Essen Anschluss an die Spitzenplätze und entließ Trainer Marc Fascher. Um die Spitze kämpften im weiteren Verlauf vor allem Alemannia Aachen und die U23 von Borussia Mönchengladbach. In der Endphase der Saison konnte Viktoria Köln zeitweise Aachen als ersten Verfolger der Gladbacher ablösen, die seit dem 23. Spieltag Tabellenführer waren. Am 33. Spieltag stand Borussia Mönchengladbach als Meister fest. Die Spielzeit endete am 23. Mai 2015 mit dem 34. Spieltag. In den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga konnten sich die Mönchengladbacher nicht gegen Werder Bremen II durchsetzen und verblieben damit in der Klasse.

Der VfL Bochum kündigte am 16. März 2015 an, die U23-Mannschaft ab der Saison 2015/16 vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Neben den Bochumern mussten sich die Absteiger KFC Uerdingen 05, Sportfreunde Siegen und der FC Hennef 05 von der Spielklasse verabschieden.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Zuschauer 
Insgesamt sahen 587.500 Zuschauer die Spiele der Regionalliga West (1.920 pro Spiel). Die höchsten Besucherzahlen wies mit durchschnittlich 10.724 Zuschauern pro Spiel der Tivoli in Aachen auf, wo beim Spiel gegen Rot Weiss Essen mit 30.313 auch ein neuer Zuschauerrekord für die fünfgleisige Regionalliga aufgestellt wurde. Den geringsten Zuschauerschnitt hatte die zweite Mannschaft von Schalke 04 (447 Zuschauer pro Spiel).

Stadien

Weblinks 
Offizielle und lizenzierte Angebote

Presse

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Regionalliga 2014
2014